— японское украшение, развевающееся на ветру, сделанное из бумаги или ткани с рисунком карпа. Также имеет названия , . Традиция делать коинобори зародилась в среде самураев в Период Эдо. С апреля по 5 мая (День Детей) коинобори устанавливаются во дворе, символизируя пожелания мальчикам здоровья и успеха в жизни. В некоторых районах праздник отмечается на месяц позже (например, в западной зоне префектуры Сидзуока).

Описание 
Обычные коинобори вешают на верхушку шеста. Сверху находится пара  с корзинкой или вращающимся шарообразным флюгером; далее подвешивается , похожий на ветроуказатель, затем чёрный и красный (розовый) карпы, которые символизируют отца и мать. Для каждого мальчика в семье добавляется ещё по одному карпу: синему, зелёному, затем фиолетовому или оранжевому (в зависимости от региона). Длина коинобори колеблется от десятков сантиметров до нескольких метров.

Принято считать, что коинобори впервые появилось в китайских династийных историях в хронике Хоу Ханьшу. По преданию однажды на Хуанхэ в быстром течении множество рыб пыталось заплыть на водопад, именуемый Драконьи Ворота, для того, чтобы стать драконом, но лишь карпу это удалось. Отсюда и произошёл символ взбирающегося по водопаду карпа.

Изначально был только чёрный карп, но в эпоху Мэйдзи к нему добавился красный, а затем в эпоху Сёва и маленький (синий) карп. Однако возможны и другие сочетания, например, только чёрный и синий карпы, или чёрный карп с красным мальчиком. В последнем случае это отсылка к легенде о том, как Кинтаро поймал карпа, который был больше него самого.

Последнее время маленьких карпов раскрашивают так же более яркими цветами, например, зелёным или оранжевым. В некоторых семьях вешают карпов и для девочек, и в этом случае непременно используются яркие цвета.

Зарождение 
«Дети в Эдо — майские карповые фукинагаси», говаривали в то время. То есть коинобори изначально был просто фукинагаси в форме карпа. Вообще говоря, коинобори так же, как и кадомацу или кукла хина — традиция, которая появилась в период Эдо в домах состоятельных семей.

В праздник мальчиков беды изгонялись с помощью ириса. В домах воинов, связывая ирис и воинскую доблесть, праздновали достижение совершеннолетия мальчиков и молились за их успешную воинскую службу, что впоследствии стало ежегодной традицией. В этот день так же совмещалось просушивание вещей на улице. Доспехи, шлемы и оружие выставляли на заднем дворе, а на входе дома выставляли флаги. Старшему в доме было принято давать наставления детям.

С другой стороны в домах торговцев, которые не были знатью, но зато обладали финансовыми средствами, выставляли красивую декоративную утварь, а вместо флагов — цветные фукинагаси. Чтобы добавить ещё больше пышности в некоторых домах на фукинагаси стали изображать карпа из легенды о Драконьих Воротах. Подобные фукинагаси стали прообразом современных коинобори.

Однако всё это относится только к Канто, в Кансае такой традиции не было.

Песенка про коинобори 
Популярная детская песенка про коинобори. Была опубликована в  (1932), слова Кондо Мияко (近藤宮子).

Галерея

См. также 
 Карп
 Кодомо-но хи
 Кадомацу
 Хинамацури

Декоративно-прикладное искусство Японии